Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2019 года — 98-й по счёту чемпионат, который проходил в Батуми (Грузия) с 3 по 13 апреля 2019 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали

Результаты по сумме двоеборья

Результаты, включая медали в рывке и толчке

Примечания

Ссылки 
 Предварительная заявка на ЧЕ
 Страница на сайте Европейской Федерации
 Официальная информация Европейского первенства
 Результаты чемпионата. Мужчины
 Результаты чемпионата. Женщины

Чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике
Апрель 2019 года
Международные спортивные соревнования в Батуми
Спорт в Грузии в 2019 году
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты Европы в Грузии
Соревнования по тяжёлой атлетике в Грузии
2019 год в тяжёлой атлетике